Деменков — русская фамилия. Известные носители:
 Деменков, Валентин Романович (род. 1938) — советский и украинский учёный в области оториноларингологии.
 Деменков, Василий Георгиевич (род. 1944) — советский и российский учёный-электротехник.
Деменков, Виктор Андреевич (1927— ???) — Герой Социалистического Труда.
 Деменков, Лаврентий Васильевич (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 Деменков, Сергей Васильевич (1919—2003) — Герой Советского Союза.